Многоудобное — село в Шкотовском районе Приморского края, входит в Штыковское сельское поселение. Расположено на реке Артёмовка, в месте впадения в неё реки Харитоновки. Основано в 1884 году переселенцами из Суражского уезда Черниговской губернии. Название получило от слова «удобное». До середины 1890-х годов имело название Великоудобное.

Село расположено на 13 км автотрассы Штыково — Ивановка. Расстояние по дороге до райцентра, посёлка Смоляниново составляет 27 км, до Владивостока — около 65 км. Ближайшая железнодорожная станция Артём-Приморский 3, расположена в посёлке Артёмовский.

В полукилометре к северу от села, на реке Артёмовка, расположено Артёмовское водохранилище, обеспечивающее водой города Артём и Владивосток. Многоудобное известно также расположенным в нём конно-спортивный клубом и находящейся поблизости горы Фланговая (Вон Ган), знаменитой своими пещерами «Серебряная» и «Дракон», в которых были обнаружены следы первобытной культуры.

Единственный общественный транспорт — автобус № 105 Артём — Многоудобное. До весны 2009 года ходил автобус № 115 Большой Камень — Многоудобное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шкотовского района